Inledande omgångar i Svenska cupen 2018/2019 inleddes den 15 maj 2018 och avslutades den 22 november 2018.

Preliminära omgångar

Omgång 1

Matcher

Omgång 2

Den 7 juli 2018 klockan 12.00 lottas omgång 2 på Fotbollskanalen. I den här omgången träder elitlagen in och ställs mot lag från lägre divisioner. Lagen är indelade i en nordlig och en sydlig halva och lagen från den lägre serien får spela hemmamatch. Det är 32 elitlag som kommer möta 32 lag från lägre nivåer i seriesystemet.

De planerade speldagarna är 22 och 23 augusti 2018.

Lag

Syd

SEF-lag (elit) 
BK Häcken
Falkenbergs FF
Gais
Halmstads BK 
Helsingborgs IF 
IF Elfsborg
IFK Göteborg
IFK Värnamo
Kalmar FF
Landskrona BoIS
Malmö FF
Norrby IF
Trelleborgs FF
Varbergs BoIS
Örgryte IS

SDF-lag (distrikt) 
Assyriska BK (div 3)
Assyriska Turabdin IK (div 2)
Eskilsminne IF (div 1)
FC Rosengård (div 2)
Hisingsbacka FC (div 2)
Hässleholms IF (div 2)
Karlskrona UF (div 3)
Lindome GIF (div 2)
Lunds BK (div 1)
Motala AIF (div 2)
Skoftebyns IF (div 2)
Skövde AIK (div 1)
Smedby AIS (div 3)
Sävedalens IF (div 2)
Torns IF (div 1)
Växjö United FC (div 3)

Nord

SEF-lag (elit) 
AIK
AFC Eskilstuna
Dalkurd FF
Degerfors IF
Djurgårdens IF
Gefle IF
GIF Sundsvall
Hammarby IF
IF Brommapojkarna
IFK Norrköping
IK Brage
IK Frej
IK Sirius
Jönköpings Södra
Örebro SK

SDF-lag (distrikt) 
Akropolis IF (div 1)
Arameisk-Syrianska IF (div 1)
Brottby SK (div 4)
Carlstad United (div 1)
Enskede IK (div 2)
FC Gute (div 2)
Friska Viljor FC (div 2)
Hudiksvalls FF (div 2)
IF Sylvia (div 2)
Karlbergs BK (div 2)
Karlstad BK (div 2)
Nyköpings BIS (div 1)
Sandvikens IF (div 1)
Strömsbergs IF (div 2)
Team TG (div 1)
Västerås SK (div 1)

Matcher

Källor
 Svenskfotboll.se

Referenser

Svenska cupen i fotboll 2018/2019